Seventy-Six Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Seventy-Six Township (Muscatine County, Iowa)
 Seventy-Six Township (Washington County, Iowa)
 Seventy-Six Township (Sumner  County, Kansas)